Бродяги — есть несколько фильмов под названием «Бродяги»:
 Бродяги (фильм, 1986) () — кинофильм американского режиссёра Джона Мактирнана.
 Бродяги (фильм, 2016) () — телефильм режиссёра Адама Леона.
 Бродяги (фильм, 1997) () — фильм американского кинорежиссёра Вина Дизеля.
 Бродяги (фильм, 2023) () — фильм американского режиссёра Джоша Гринбаума.
 Бродяги (фильм, 2023, Великобритания) () — британский фильм ужасов режиссёра Натаниэля Мартелло-Уайта.